Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 — загальноосвітній заклад повної середньої освіти в місті Умань Черкаської області.

Історія 
Будівництво розпочато у 1935 році, у 1936 році школі надано номер "8". Школа була призначена для українців, яких перевели в школу №8 з польської школи №20. Під час Другої Світової війни у приміщені школи знаходився військовий госпіталь. В період з 1980 по 2015 роки 33 випускники були нагороджені золотими медалями.

Міжнародна співпраця 

Школа співпрацює з Гімназією ім. Яна Кохановського, що знаходиться у гміні Допево, та зі школою  №3 міста Гнєзно. Угоди між освітніми закладами дозволяють висилати делегації учнів та обмінюватися досвідом.

Примітки 

__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__
Школи Черкаської області
Освіта в Умані
Загальноосвітні школи України
Навчальні заклади, засновані 1936
Засновані в Україні 1936